Джамбулат Тагирович Бижамов (10 января 2001, Махачкала, Дагестан, Россия) — российский боксёр-любитель, выступающий в средней весовой категории. Серебряный призёр чемпионата мира (2021), двукратный чемпион России (2020, 2021), чемпион мира среди молодёжи (2018), трёхкратный чемпион Европы среди юниоров (2015, 2018 и 2019) в любителях.

Биография 
Родился и вырос в Дагестане, в городе Махачкала. Кумык по национальности.

Любительская карьера 
Живет и тренируется в Махачкале, в Академии бокса при махачкалинской ШВСМ под руководством заслуженного тренера России Рашидбека Ахмедова.

Первым тренером был Радик Алиев, а тренировался в начале своей карьеры в махачкалинской спортивной школе имени Бузая Ибрагимова.

На Первенстве Европы среди школьников 2015 года Бижамов провел 4 поединка, одолев боксеров из Израиля, Венгрии и Украины.

В апреле 2018 года выиграл первенство Европы среди юниоров, победив в финале боксёра из Азербайджана.
 
В 2018 году он в составе сборной России выиграл первенство мира среди юниоров (для спортсменов не старше 18 лет) в Венгрии. В финале Джамбулат победил боксёра из Казахстана. Российская команда в итоге впервые в своей истории выиграла общий зачет, а Бижамов был признан оргкомитетом соревнований лучшим боксером мирового первенства.

Федерация бокса России назвала Джамбулата Бижамова лучшим спортсменом 2018 года среди юниоров.

Первый чемпионат России среди взрослых сложился для Джамбулата неоднозначно: он в 1/8 финала выиграл у Даниила Тетерева. В четвертьфинале победив Игоря Иванченко, дошёл до полуфинала, где единогласным решением судей проиграл Андрею Ковальчуку.

5 ноября 2021 года в финале чемпионата мира в Белграде проиграл кубинцу Йоэнлису Эрнандесу и завоевал серебряную медаль

Достижения и награды 
 Победитель Первенства мира среди юниоров: 2018
 Трёхкратный победитель чемпионата Европы: 2015, 2018, 2019
 Четырёхкратный победитель чемпионата России: 2015, 2017, 2018, 2019, 2020
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2019
 Лучший боксёр года в Мире среди юниоров: 2018
 Чемпион России: 2020, 2021
 Серебряный призёр чемпионата мира 2021
 Серебряный призёр чемпионата России: 2022

Семья 
 Прадед, Тагир Бижамов — колхозник, участник Великой Отечественной, сражался за освобождение Сталинграда, служил в разведке, участвовал в битве за Варшаву, похоронен в г. Макув Мазовецки, ул. Спортова, на братском кладбище.
 Дед, Тажутдин Бижамов — министр юстиции РД (1992—1999), генерал-лейтенант юстиции, доктор юридических наук.
 Отец, Тагир Бижамов — мировой судья судебного участка № 67 Кумторкалинского района

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Чемпионы России по боксу
Боксёры 2010-х годов
Боксёры 2020-х годов
Боксёры средней весовой категории
Боксёры-проспекты